Jack Haig – brytyjski aktor,
 Jack Haig – australijski kolarz.